Wedge Island ist der Name folgender Inseln:

in Australien
 Wedge Island (South Australia)
 Wedge Island (Tasmanien)
 Wedge Island (Western Australia)

in Kanada
 Wedge Island (Nova Scotia)
 Wedge Island (Nunavut)